Hägele oder Haegele ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hägele (1903–nach 1945), Skiliftkonstrukteur
 Andreas Hägele (1960–2018), deutscher Fußballspieler
 Daniel Hägele (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Hans Hägele (1940–2010), deutscher Fußballspieler
 Horst Hägele (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Jochen Hägele (* 1975), deutscher Schauspieler
 Joseph M. Hägele (1823–1889/1892), deutscher Schriftsteller 

 Karolin Hägele (* 1963), deutsche Malerin

 Michael Haegele (* 1969), deutscher Fotograf
 Paul Haegele (1894–1977), deutscher Komponist und Politiker
 Peter C. Hägele (* 1941), deutscher Physiker
 Rudolf Haegele (1926–1998), deutscher Maler

Siehe auch:

 Klavierfabrik H. Haegele, siehe Berdux #Produktion in Langlau und Aalen
 Cornelia Hagele (* 1975), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hegele